Frisco kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Frisco (Colorado)
 Frisco (Texas)
 San Francisco (Californië)

Verder kan het ook de volgende betekenis hebben:
IJsco Frisco, een ijsco met een stokje